Трес Арболитос има више значења:

 Трес Арболитос (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Арболитос (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Арболитос (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Трес Арболитос (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику